Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Dubai Tennis Championships 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americko-indický pár Bethanie Matteková-Sandsová a Sania Mirzaová, jehož členky nestartovaly společně. Matteková-Sandsová do soutěže nezasáhla. Mirzaová nastoupila po boku Zimbabwanky Cary Blackové, s níž v úvodním kole podlehla české dvojici Andrea Hlaváčková a Lucie Šafářová.

Deblový titul získala nenasazená dvojice složená z Rusky Ally Kudrjavcevové a naturalizované Australanky Anastasie Rodionovové, které ve finále zdolaly americký pár Raquel Kopsová-Jonesová a Abigail Spearsová. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 6–2 a 5–7, rozhodl o vítězkách až supertiebreak poměrem míčů [10–8].

Kudrjavcevová s Rodionovovou získaly na okruhu WTA Tour čtvrtý společný titul. Pro Kudrjavcevovou to byla celkově sedmá deblová trofej a Rodionovová si připsala úhrnem osmý turnajový vavřín ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dubai Tennis Championships 2014